«Only Human» — четвертий студійний альбом британської поп-співачки Шеріл Коул. Реліз відбувся 7 листопада 2014 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Коул 

Альбоми Шеріл Коул